Online-Frankierung steht für:

 Internetmarke der Deutschen Post
 Online-Frankierung (DHL) von DHL